Madame Medusa es la villana de la película de Disney de 1977, The Rescuers. Es pelirroja y con pelo en llamas, además, de ser muy mezquina sin importarle los sentimientos de los demás. Basada en la Duquesa de Diamantes, antagonista de la novela Miss Bianca, y en Cruella de Vil de 101 Dálmatas (1961), es considerada el prototipo de Úrsula de La Sirenita (1989), ya que ambas comparten rasgos faciales muy similares, tienen dos máscotas de un mismo animal como esbirros, admiran los gustos por la alta clase y son capaces de engañar y maquinar a cualquiera en beneficio propio.

Historia 
Medusa es la propietaria de una casa de empeños de mala calidad en Nueva York. Antes del punto de partida de la película, Medusa descubre la probable posición del diamante más grande del mundo, el Ojo del Diablo, en alguna parte dentro una cueva pirata abandonada, situada a lo largo de un valle vacío y triste de rocas bajas costeras. Ella establece su base de operaciones cerca en un barco dilapidado y parcialmente sumergido en un pantano igualmente sombrío y solitario. Sin embargo, ella es incapaz de entrar en la cueva, porque la entrada es muy estrecha; demasiado estrecha para entrar ella, su cómplice el Sr. Snoops, o sus queridas mascotas, un par de cocodrilos llamados Brutus y Nerón. Como Medusa no tiene paciencia, se vuelve cada vez más obsesionada con la adquisición del enorme diamante, y decide un cambio de táctica. Medusa hace una visita al Orfanato Morningside y secuestra a una pequeña muchacha huérfana llamada Penny. La intención de Medusa es viajar al Valle del Diablo y posteriormente obligar a la niña a entrar en la cueva para buscar el diamante. Cuando Medusa vuelve al pantano con Penny, dejándola en un cuarto pequeño y miserable a bordo del barco que se descompone, se hace la cariñosa con la pequeña. Medusa vuelve sola a la casa de empeños en Nueva York. 

Aproximadamente tres meses más tarde su compañero Snoops no ha logrado obligar al Penny a entrar en la cueva, ya que es incapaz de convencer a la niña asustada de buscar. Además, ha pillado a Penny enviando mensajes de socorro en botellas. Medusa, frustrada con la inhabilidad del Sr. Snoops de mandar sobre la huérfana, toma el siguiente vuelo al Valle del Diablo para asumir las operaciones ella misma. Como ella en apariencia no tiene ningunas reservas sobre poner en peligro la vida de Penny,  en última instancia decide obligar a Penny a entrar en la cueva hasta que haya encontrado el diamante. Como la cueva se llena violentamente de agua en cada marea alta, Penny es consciente de que la amenaza de Medusa es potencialmente mortal. A pesar de las súplicas de Penny, Medusa permanece firme, aclarando a Penny que o le trae el diamante o no le devuelve el osito de peluche que le ha quitado. 

Penny, con ayuda de Bernardo y Bianca, consigue sacar el diamante de la cueva cuando esta ya estaba casi totalmente inundada. Antes de llegar a la superficie, Medusa exige el diamante a Penny, y cuando lo consigue comienza una disputa con Snoops acerca de su porcentaje de la recompensa, ya que ella planea quedárselo para sí misma. Una vez en el barco, amenaza a Snoops y Penny con una escopeta mientras sujeta el diamante y el osito de Penny. Cuando está a punto de huir con ambos objetos, los ratones del pantano (ayudando a Bernardo y Bianca) le ponen una trampa, haciéndole tropezar y recogiendo Penny ambos objetos, comenzando una persecución por todo el pantano. Al final le da alcance mientras escapa con su moto acuática usando a Brutus y Neron como esquíes, pero Penny realiza un giro violento que hace que se suelten y se estrellen contra una de las chimeneas del barco, que se había incendiado y hundido. 

La escena final de la persecución muestra a Medusa lamentándose por la pérdida de su diamante en lo alto de la chimenea, mientras sus cocodrilos esperan en la base con la intención de devorarla, en venganza por el maltrato recibido. No se sabe si sobrevivió o fue devorada por estos.

Esbirros

Brutus y Nerón 
Brutus y Nerón son los cocodrilos mascota de Medusa. Mientras Medusa está en su tienda de empeño de Nueva York, Brutus y Nerón son responsables de prevenir la fuga de Penny del Valle de Diablo, a menudo siendo triunfantes en el cuidado de la muchacha dentro de su alcance, aunque saben que Penny no tiene miedo a ninguno de ellos.

El Sr. Snoops 
Snoops es el compañero de Medusa y el encargado de la operación en el pantano. Él también está implicado en el secuestro de Penny y quiere su parte justa del Ojo del Diablo, que él nunca consigue tocar. Medusa y el Sr. Snoops trabajan juntos en su vieja tienda de empeños de Nueva York, muy cerca del Orfanato Morningside, donde secuestran a Penny.

Doblaje 
 EUA-Geraldine Page
 México-María Santander
 Catalán-Esperança Domènech

Villanos Disney
Burgueses ficticios
Ejecutivos empresarios ficticios
Estadounidenses ficticios
Mujeres ficticias

en:The Rescuers#Cast